Меши () — покинутый аул в Галанчожском районе Чеченской республики. Входит в Мелхистинское сельское поселение.

География 
Аул расположен на стыке Чечни, Грузии и Ингушетии, на правом берегу реки Мешехи, к юго-западу от районного центра Галанчож.

Ближайшие населённые пункты: на севере — сёла Нижний Кий и Верхний Кий, на юго-востоке — аул Терти.

История 
После окончания Кавказской войны 1870-х годах южная часть Чечни была включена в состав Тионетского округа, после революции эти территории вернули в Чеченский АО.

Аул Меши был ликвидирован в 1944 году во время депортации чеченцев. После восстановления Чечено-Ингушской АССР в 1956 году людям было запрещено селиться в данном районе.

Примечания

Ссылки 
 [town-map.ru/meshi_CI_424508_451043.htm Координаты Меши]

Исчезнувшие населённые пункты Галанчожского района
Населённые пункты, упразднённые в 1944 году в Чечне